Le anime morte (Мёртвые души) – romanzo di Nikolaj Vasil'evič Gogol' del 1842 
 Anime morte (Dead Souls) – romanzo di Ian Rankin del 1999
 Anime morte (The Unquiet) – romanzo di John Connolly del 2008

Pagine correlate
Dead Souls